Малхаз Васильевич Порчхидзе (3 ноября 1970 года, Ткибули, Грузинская ССР) — грузинский футболист, нападающий.

Карьера 

Начинал свою карьеру на родине в клубе грузинской Высшей лиги «Самгурали». За него Порчхидзе провел 9 игр и забил 2 гола. Следующие два сезона форвард провел за «Мешахте» из его родного города Ткибули.

В 1995 году нападающий приехал в Россию, где заключил контракт с командой первой лиги «Океан» (Находка). За этот коллектив он играл в течение двух сезонов. Всего в первой лиге Порчхидзе сыграл 52 игры и забил 20 мячей.

Оставшуюся часть своей карьеры он провел в клубах второй лиги: «Самотлор-XXI», «Спартак» (Кострома), «Псков» и «Динамо» (Вологда)

Ссылки 
 

Футболисты Грузии
Игроки ФК «Самгурали»
Игроки ФК «Мешахте»
Игроки ФК «Океан»
Игроки ФК «Югра»
Игроки ФК «Спартак» Кострома
Игроки ФК «Машиностроитель» Псков
Игроки ФК «Динамо» Вологда